Hetzer steht für:

 Hetzer, Person, die sich in Hetze betätigt
 Hetzer, inoffizieller Name für den Jagdpanzer 38, Jagdpanzer der Wehrmacht
 Hetzer, Projektname für den Jagdpanzer E-10, Panzerprojekt der Wehrmacht

Hetzer ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Hetzer (* 1986), deutsche Autorin und Übersetzerin
 Armin Hetzer (* 1941), deutscher Sprachwissenschaftler
 Christiana Regina Hetzer (1724–1780), deutsche Hausherrin des Gohliser Schlösschen zu Leipzig
 Christof Hetzer (* 1976), österreichischer Bühnen- und Kostümbildner
 Daniel Hetzer (* 1974), deutscher Film- und Fernsehproduzent
 Heidi Hetzer (1937–2019), deutsche Unternehmerin und Motorsportlerin
 Hildegard Hetzer (1899–1991), österreichische Psychologin und Hochschullehrerin
 Koschka Hetzer-Molden (* vor 1943), deutsche Schauspielerin, Journalistin, Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Lorenz Hetzer (≈1619–1692), deutscher Prämonstratenserabt
 Ludwig Hätzer (≈1500–1529), auch Hetzer, Schweizer Täufer
 Martin Hetzer (* um 1967), österreichischer Molekularbiologe
 Nicole Hetzer (* 1979), deutsche Schwimmerin
 Otto Hetzer (1846–1911), deutscher Zimmerer, Erfinder und Unternehmer
 Roland Hetzer (* 1944), deutscher Arzt und Wissenschaftler
 Theodor Hetzer (1890–1946), deutscher Kunsthistoriker